Concepción del Bermejo (Chaco),  een plaats in het Argentijnse bestuurlijke gebied Almirante Brown in de provincie Chaco
Concepción de Buena Esperanza, beter bekend als Concepción del Bermejo, een stad van het Spaanse Rijk